Ел Сантисимо има више значења:

 Ел Сантисимо, Ранчо (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Сантисимо, Сан Мануел (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику